«Вердер II» — немецкий футбольный клуб из города Бремен, является резервной командой клуба Вердер, в настоящий момент выступает в Региональной лиге «Север». Клуб основан 4 февраля 1899 года, домашние матчи проводит на запасном поле арены «Везерштадион», вместимостью 4 000 зрителей. В «Вердере II» начинали свою карьеру многие звёзды немецкого футбола.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#0B9952" align="left" |
|----- bgcolor="#0B9952"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#0B9952" align="left" |
|----- bgcolor="#0B9952"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#0B9952" align="left" |
|----- bgcolor="#0B9952"

Тренерский штаб

Известные игроки 

  Тим Боровски
  Симон Рольфес
  Франк Рост
  Аарон Хант
  Мануэль Фридрих
  Нельсон Вальдес

Известные тренеры 
  Томас Шааф

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии
ФК «Вердер»
Резервные команды немецких футбольных клубов